Tuczno ist der Name mehrerer polnischer Orte:

 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Tuczno (Pobiedziska)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Tuczno (Złotniki Kujawskie)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Tuczno (Strzelce Krajeńskie) (Schönrade, Kreis Friedeberg/Neumark)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Tuczno (Tütz, Kreis Deutsch Krone/Pommern) sowie der Gmina Tuczno (Gemeinde Tütz)

Siehe auch:
 Schloss Tütz (poln. Tuczno, Powiat Wałecki, Woiwodschaft Westpommern) dient als Haus der Schöpferischen Arbeit des Verbandes Polnischer Architekten (SARP)